А́бдуль-Ка́дир, Абд аль-Кадир или Абдул-Кадир (, Раб Могущественного) — арабское имя.

Персоналии 
 Абдул-Кадир аль-Джилани (1077—1166) — персидский ханбалитский проповедник и богослов, суфийский шейх, считается основателем суфийского ордена Кадырия.
 Абдулгадир Мараги (1353—1435) — персидский музыкант и теоретик музыки, родом из Персидского Азербайджана.
 Абду-ль-Кадир аль-Фаси (1599—1680) — исламский богослов, правовед маликитского мазхаба.
 Абд аль-Кадир — арабский эмир, национальный герой Алжира, полководец, учёный, оратор и поэт.
 Абд аль-Кадир аль-Хусейни — палестинский арабский националист, один из создателей Армии Священной Войны.
 Абдул Кадир — общественный и политический деятель Британской Индии и Пакистана, журналист и литературный критик, писавший на урду.
 Абдул Кадыр — государственный и военный деятель Афганистана, генерал-полковник (1983).
 Абдул Кадир Аллам — ливийский политик, дипломат и государственный деятель.
 Абдул Кадир аль-Бадри — ливийский политик, премьер-министр Королевства Ливия (1967).
 Абдул Кадыр Хан — пакистанский учёный-ядерщик и инженер-металлург, основатель и руководитель пакистанской ядерной программы.
 Абду-ль-Кадир аль-Арнаут — исламский богослов, хадисовед албанского происхождения, большую часть жизни прожил в Сирии.

Другое 
 «Абдул Кадир» — первый эскадренный броненосец, заложенный для турецкого флота.